Lista de futebolistas do Grupo Desportivo Interclube.

Por ano

2016 
Atualizado até 30 de Janeiro de 2016.

2017 
Guarda Redes: 1 Jotabé, 12 Nélson Antunes, 22 Neblú
Defesa':- António, - William Salomão, 4 Fabrício Mafuta, 5 Boka, 13 Chonene, 17 Filipe Malanda, 20 Hugo Valdez
Médio: - Marcos, 6 Ady, 7 Dasfaa, 10 Baby, 11 Karanga, 14 Paty, 15 Mano Calesso, 16 Tó Carneiro, 18 Lindala, 21 Mayamba, 25 Pirolito, 27 Duarte Duarte, 27 Chabo, 19 Moco, 24 Vander, 26 Kiloy, 29 Chico, 30 Richard, 9 Chiló.

Treinadores

Grupo Desportivo Interclube